

Крюковці — присілок, Мурашинський район, Кіровська область
 Крюковці — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел